A estrada Serramar ou RJ-142, é o caminho a menor distância entre a região da Serra Verde Imperial e a região da Costa do Sol, permitindo-se chegar rapidamente ,  simultaneamente a vários municípios da região Litorânea. 
 Passando pela Serramar, ficamos emocionados e reverenciamos a ousadia e a grande visão de futuro do seu criador, Pio Francisco de Azevedo.
 A Serramar reduz em 108 quilômetros a viagem que é feita por Niterói, Manilha, seguindo por Cachoeiras de Macacu, a qual tem 208 km. 
 Percorrendo a Serramar, desde o vilarejo de Muri, Nova Friburgo, até a BR-101 em Casimiro de Abreu (próxima à região dos Lagos), observa-se uma estrada asfaltada, sinalizada, iluminada em muitos pontos, conservada e limpa.
 As comunidades de Santa Luzia, Campos Elíseos, Cascata, São Romão e Barra do Sana escoam as suas produções agrícolas e recebem turistas e visitantes, principalmente no  verão, tendo retornos financeiros provenientes de suas atividades. 
 No alto da serra começa a estrada, que passa por montanhas de clima europeu e rios cristalinos, chegando ao mar azul da Região dos Lagos, conectando dois extremos de beleza natural – o mar e a montanha – numa das mais belas regiões do estado do Rio de Janeiro.
 Esse percurso ecológico começa em Teresópolis, passa por Nova Friburgo, Muri, Lumiar, São Pedro da Serra e segue pela Estrada Parque Serramar até Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Barra de São João, Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. * Na serra se encontra o ecoturismo, por causa da natureza privilegiada, rios cristalinos para banho, corredeiras para prática de rafting e canoagem, montanhas para caminhadas, rapell, mountain bike, e chega ao mar da Região dos Lagos, ideal para a prática de mergulho, surfe, windsurf, passeios de escuna e bugre nas dunas da região.
 A hospedagem, gastronomia e os passeios são um destaque à parte. Além de charmosos hotéis, pousadas e restaurantes, a região oferece visitas a chocolatarias, oficina de massa, apicultura, alambique, piscicultura e produtos naturais de altíssima qualidade. 
 A programação de festas caipiras e religiosas, festival de inverno e de verão e eventos esportivos, que ocorrem durante todo o ano, proporcionam ao visitante sempre um passeio agradável, pois todos são bem-vindos e desfrutam de tudo que a região tem de melhor.